

Вулпешть () — село у повіті Арджеш. Адміністративний центр комуни Бузоєшть.
 Вулпешть () — село у повіті Олт. Входить до складу комуни Добротяса.

Вулпешть () — село у Унгенському районі.